Немиринецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Немиринецька сільська рада — Хмельницька область, Городоцький район
 Немиринецька сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район